bł. Franciszek Ksawery Hong Gyo-man (1738–1801) – koreański męczennik
 bł. Franciszek Ksawery Seelos (1819–1867) – niemiecki redemptorysta

Zobacz też:
 Święty Franciszek Ksawery
 Błogosławiony Franciszek